Чемпиона́т Пе́рвой ли́ги Ла́твии по футбо́лу 2006 го́да () — 15-й сезон Первой лиги Латвии по футболу, который прошёл с 21 апреля по 4 ноября 2006 года.

Турнирная таблица 

Команды, помеченные курсивом, принимают участие в Первой лиге вне конкуренции, так как являются дублёрами клубов Высшей лиги.

Результаты матчей 
по 5-й тур

Пояснения к таблице

Лучшие бомбардиры 

 «Мультибанку» засчитано техническое поражение (0:3) за участие в игре 8-го тура  «Мультибанк» — «Елгава» (18 июня, 2:0) незаявленного игрока.
 «Вентспилсу-2» засчитано техническое поражение (0:3) за участие в игре 16-го тура  «Вентспилс-2» — «Сконто-2» (6 августа, 0:1) дисквалифицированного игрока Артиса Лаздиньша.
 «Вентспилсу-2» засчитано техническое поражение (0:3) за участие в игре 18-го тура  «Вентспилс-2» — «Ауда» (13 августа, 3:0) дисквалифицированного игрока Артиса Лаздиньша.
  В переходных матчах за право в 2007 году играть в Высшей лиге «Валмиера» проиграла «Риге» — 0:5 (0:2 и 0:3).

См. также 
 Высшая лига Латвии по футболу 2006
 Кубок Латвии по футболу 2006
 Вторая лига Латвии по футболу 2006

Примечания

Ссылки 
 Статистика сезона на сайте LFF 

2006
Футбол в Латвии в 2006 году